Sakurama Kintarō ist der Name folgender Personen:

* Sakurama Kintarō (Schauspieler, 1889) (auch Sakurama Kyūzen; 1889–1957), japanischer Schauspieler 
 Sakurama Kintarō (Schauspieler, 1916) (1916–1991), japanischer Schauspieler